Елизавета Стюарт: Стюарт, Елизавета (1555—1582) — урождённая леди Элизабет Кавендиш. Мать Арабеллы Стюарт, одной из претенденток на престол Англии и Шотландии.
 Стюарт, Елизавета (1596—1662) — шотландская принцесса, королева Богемии.
 Стюарт, Елизавета (1635—1650) — английская принцесса, дочь короля Карла I.
 Стюарт, Елизавета Константиновна (1906—1984) — русская поэтесса.